Самору́ков — русская фамилия. Известные носители:
 Саморуков, Андрей Николаевич (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Саморуков, Дмитрий Андреевич (род. 1999) — российский хоккеист, сын А. Н. Саморукова.
 Саморуков, Илья Игоревич (род. 1981) — деятель современного искусства, сын И. В. Саморуковой.

Самору́кова:

 Саморукова, Ирина Владимировна (род. 1961) — филолог, литературовед, критик.
 Саморукова, Мария Анатольевна (род. 1971) — российско-греческая баскетболистка, выступавшая в амплуа центровой.
 Саморукова, Маргарита Александровна (род. 1925) - дирижёр, музыкальный педагог.